Le qualificazioni del singolare maschile degli Internazionali di Tennis di Bergamo 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di Serie

  Marco Chiudinelli
  Peter Gojowczyk
  Jan Satral (ultimo turno)
  Nils Langer (qualificato)

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Roberto Marcora (secondo turno)
  Salvatore Caruso (secondo turno)
  Lorenzo Giustino (primo turno)

Qualificati 

  Gregoire Barrere
  Andreas Beck

  Dzmitry Zhyrmont
  Nils Langer

Lucky Loser
  Salvatore Caruso
  Jan Satral

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Singolare